Врховље може бити:

 Врховље (Луковица), насељено место у општини Луковица, Словенија
 Врхпвље (Сежана), насељено место у општини Сежана, Словенија
 Врховље при Којскем, насељено место у општини Брда, Словенија
 Врховље при Кожбани, насељено место у општини Брда, Словенија